Сцевола (), или Скевола — род растений из Австралии и островов Тихого океана, относится к семейству Гудениевые.

Распространение и таксономия 

Среди представителей рода есть многолетние вечнозелёные травы, полукустарники и кустарники, небольшие деревья. Листья нередко крупные и мясистые, цветки голубого цвета, плоды мелкие, белые, ягодообразные.

Многие виды встречаются на песчаных и скалистых морских побережьях Австралии и тихоокеанских атоллов.

Известно около ста видов.

Некоторые виды используются в декоративном садоводстве.

Примечания

Литература 
 Ботаника. Энциклопедия «Все растения мира»: Пер. с англ. (ред. Григорьев Д. и др.) — Könemann, 2006 (русское издание). — С. 826—827. — ISBN 3-8331-1621-8.

Ссылки 
 Hawaiian Native Plant Propagation Database
 "Beach Naupaka: Opera by the Sea" Article by Shannon Wianecki in Maui No Ka 'Oi Magazine, Vol.15 No. 5 July 2011.

Гудениевые